

Biologia 
 GGU – codone del codice genetico a cui corrisponde la glicina

Codici 
 ggu – codice ISO 639-3 della lingua gagu